Маркевич або Маркович — патримоніальне прізвище, тобто спочатку було по батькові (від імені Марко). Це прізвище широко розповсюджене в деяких народів (поляків, українців, білорусів, чехів, сербів, хорватів (в трьох останніх — з наголосом на першому складі), східних євреїв).

 Маркович Андрій Михайлович — український футболіст.
 Маркович Анастасія Вікторівна — українська художниця.
 Маркович Богдан Опанасович (1853—1915) — російський математик, публіцист, та революціонер українського походження.
 Йован Маркович (*2001) — румунський футболіст сербського походження.
 Маркович Йонатан Бін'ямін — головний рабин Києва, офіційний представник Любавичівського ребе
 Маркович Опанас Васильович (1822—1867) — український письменник фольклорист, етнограф, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського Братства
 Маркевич Андрій Маркович — український урядовець Гетьмащини
 Маркевич Андрій Миколайович — український громадський діяч, етнограф, правник, філантроп і музикант.
 Маркевич Вацлав Ігорович — син композитора Ігоря Маркевича і балерини Кіри Ніжинської, онук Вацлава Ніжинського.
 Маркевич Володимир Михайлович (1971—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маркевич Григорій Іпатійович — український культурно-освітницький і громадський діяч.
 Маркевич Дмитро Борисович — швейцарський віолончеліст та музикознавець українського походження.
 Маркевич Євген Діонісійович — радянський професор-юрист.
 Маркевич Ігор Борисович — український та французький диригент і композитор.
 Маркевич Йосафат — український церковний діяч польського походження, ієромонах-василіянин, письменник, педагог.
 Маркевич Костянтин Вікторович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Маркович Лев (1881—1930) — український громадський діяч на Волині, депутат І каденції Сейму Речі Посполитої.
 Маркевич Мар'яна Володимирівна — українська гандболістка
 Маркевич Марина Анатоліївна — білоруська борчиня вільного стилю
 Маркевич Мирон Богданович — український футболіст і тренер.
 Маркевич Микола Андрійович — український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор. Перший український енциклопедист.
 Маркевич Олександр
 Маркевич Олександр Андрійович — український кобзар.
 Маркевич Олександр Прокопович — український зоолог.
 Маркович Ольга Назарівна — завідуюча лабораторією Закарпатського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України; заслужений лікар України.
 Маркевич Опанас Васильович — український фольклорист, етнограф, громадський діяч
 Маркевич Остап Миронович — український футболіст і тренер, син Маркевича Мирона Богдановича
 Маркевич Тетяна Сергіївна — білоруська волейболістка. Капітан національної збірної.
 Маркевич Яків
 Маркевич Яків Андрійович
 Маркевич Яків Михайлович

Див. також 
 Маркович
 Рід Марковичів-Маркевичів
 Марковичі (значення)

Примітки 

Маркевичі
Українські прізвища